V historii Maďarska bylo několik rodin Eötvösových (maďarsky Eötvös család), které nemají vzájemnou příbuzenskou souvislost, byly však významné pro historii země: 

 Rod Eötvösů z Kálló 
 Rod Eötvösů z Csíkszentmihály 
 Rod Eötvösů z Ráczkeve (Ráckeve) 
 rodina šlechtice a barona Eötvöse ze Sárváru 
 Rod Eötvösů ze Szegedu 
 Rod Eötvösů ze Szentléleku 
 Rodina šlechtice a barona Eötvöse z Vásárosnamény 
 Rod Eötvösů, rod umělců, nejslavnějším členem byl komik Gábor Eötvös 

Maďarská příjmení